Чемпионат Содружества наций по шахматам — соревнование, в котором участвуют шахматисты из Великобритании, а также ее бывших колоний, ныне образующих так называемое Содружество наций.

Идея турнира возникла в 1949 г. Первоначально планировалось провести турнир в Новой Зеландии. Соревнование не состоялось из-за проблем с организацией. В частности,  не смогла прислать своих представителей. Через год такое соревнование удалось провести в Оксфорде. Турнир собрал достаточно сильный состав. Помимо британских шахматистов, участвовали канадец Дэн. Яновский, новозеландец Р. Вейд и южноафриканец В. Хайденфельд. Победу в турнире одержал выступавший под шотландским флагом У. Фэйрхерст. Данный турнир не получил порядкового номера в связи с тем, что следующее соревнование состоялось только спустя 30 с лишним лет.

Начиная с 1983 г., соревнование имеет официальный статус и проводится раз в год по швейцарской системе с большим количеством участников. Наибольшее количество титулов чемпиона Содружества завоевал индийский гроссмейстер А. Гупта, с 2013 по 2019 гг. выигравший 5 турниров.

Хронологическая таблица

Примечания 

Шахматные турниры 
Шахматы в Великобритании 
Шахматы в Индии